Det finns flera biografiska artiklar om personer med namnet Erik Hallgren:

För riksdagsmannen och politikern Erik Hallgren, se Erik Hallgren (riksdagsman)
För konstnären Erik Hallgren, se Erik Hallgren (konstnär)